Miejscowości w USA:
 Coahoma – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Coahoma
 Coahoma – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Howard
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coahoma (ang. Coahoma County) – w stanie Missisipi